Beckstraße 8 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Beckstraße 8 (Darmstadt)
 Beckstraße 8 in Hamburg, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Sternschanze